Kim Namszun (1970) dél-koreai röplabdázó, olimpikon
 Kim Namszun (1980) olimpiai bajnok dél-koreai íjász

Hasonló nevűek
 Kim Namszon (1981) olimpiai bronzérmes dél-koreai kézilabdázó